Daniel Díaz er navnet på flere personer:
 Daniel Díaz (tegner) (1966-2008) argentinsk tegner, også kendt som Dani the O.
 Daniel Díaz (fodboldspiller) (1979-) argentinsk fodboldspiller, også kendt som Cata.
 Daniel Díaz (cykelrytter) (1989-) argentinsk cykelrytter.